11:11 может означать:
 11 ноября — 315-й день года (316-й в високосные годы) в григорианском календаре.
 Перемирие, заключённое 11 ноября 1918 года между Антантой и Германией и положившее конец Первой мировой войне.

См. также 
 11 (число)